Эйгенфельд ( — Родное поле) — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Эйгенфельд (с 1932 по 1992 г. — Энгельскенд) — прежнее название села Ирмашлы в Шамкирском районе.

Россия 
 Эйгенфельд — прежнее название посёлка Запрудный в Новоаннинском районе Волгоградской области.
Эйгенфельд — прежнее название села Ванновское в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Эйгенфельд — прежнее название села Уютное в Нижнегорском районе Крыма.

Украина 
 Эйгенфельд — прежнее название села Орлинское в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Эйгенфельд — до 1945 г. название села Поляновка в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Эйгенфельд — прежнее название села Волковское в Лиманском районе Одесской области.